Кубок Тото 2006–2007 — 23-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 12 команд прем'єр-ліги поділені на дві групи, з яких 4 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Вперше переможцем турніру став Маккабі (Герцлія).

Груповий етап 
Групи виділені відповідно до географічного розташування клубів. Матчі були зіграні з 5 серпня 2006 до 28 лютого 2007 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|13 березня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 березня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Тото на rsssf  

2006–2007
2006 у футболі
2007 у футболі